Бариляк — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бариляк, Игорь Романович (1942—2009) — советский деятель медицины, доктор медицинских наук, профессор.
 Бариляк, Роман Александрович (1914—1988) — советский оториноларинголог, доктор медицинских наук, профессор.